David Dellinger (1915–2004), militant pacifiste américain
 Rudolf Dellinger (1857-1910), compositeur et chef d'orchestre allemand
 William Dellinger (né en 1934),  ancien athlète américain

Voir aussi 
 

Patronyme lorrain
Patronyme allemand